Мегре́ или Мегрэ́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Комиссар Мегрэ — персонаж книг Жоржа Сименона.
 Мегрэ (роман) (, 1934) — 19-й роман Жоржа Сименона про комиссара Мегрэ.
 Мегрэ (телесериал, Франция) — французский телесериал 1991—2005 годов.
 Мегрэ (телесериал, Великобритания) — британский телесериал 2016 года.
 Мегре, Владимир Николаевич (род. 1950) — автор серии книг «Звенящие кедры России»